Маргарет (Мэгги) Келли(-Хохман) (; ) — британская пловчиха, призёр Игр Содружества, чемпионата мира и Олимпийских игр, участница трёх Олимпиад.

Карьера 
На летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале Келли выступала в плавании на 100 и 200 метров брассом и комбинированной эстафете 4×100 метров. В двух первых видах она заняла 7-е место, а в эстафете сборная Великобритании стала 6-й.

На следующей Олимпиаде в Москве Келли снова выступала в тех же дисциплинах. На дистанции 100 метров брассом она заняла 4-е место, а на 200-й метровой дистанции выбыла из борьбы на предварительной стадии. В комплексном плавании сборная Великобритании (Хелен Джеймсон, Маргарет Келли, Энн Осгерби, Джун Крофт) стала серебряном призёром с результатом 4:12,24 с, уступив сборной ГДР (4:06,67 с — мировой рекорд) и опередив сборную СССР (4:13,61 с).

На летней Олимпиаде 1988 года в Сеуле Келли выступала в плавании на 100 метров, где заняла 20-е место.

Примечания 

Пловцы Великобритании
Пловцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года